El Conde Palatino Federico Bernardo de Gelnhausen (28 de mayo de 1697 en Gelnhausen - 5 de agosto de 1739, ibid.) fue conde palatino y duque de Birkenfeld-Gelnhausen.

Biografía 
Federico Bernardo era el hijo mayor del duque y conde palatino Juan Carlos de Gelnhausen (1638-1704) de su segundo matrimonio con Esther María (1665-1725), hija del Barón Jorge Federico de Witzleben-Elgersburg.

En 1704, sucedió a su padre como Conde Palatino de Birkenfeld-Gelnhausen. Sirvió en el Ejército francés como coronel del Regimiento Real Alsaciano. Era caballero de la Orden de San Huberto. Un tratado de 1736 con Carolina, regente de Zweibrücken, concedía a Federico Bernardo una asignación anual de 12.000 florines.

Federico Bernardo murió en 1739 sin heredero varón. Gelnhausen fue heredado por su hermano menor Juan.

Matrimonio e hijos 
Federico Bernardo se casó el 30 de mayo de 1737 en Arolsen con Ernestina Luisa (1705-1782), hija del príncipe Federico Antonio Ulrico de Waldeck-Pyrmont.  La madre de ella era una prima de Federico Bernardo, Luisa del Palatinado-Birkenfeld-Bischweiler. Federico Bernardo y Ernestina Luisa tuvieron dos hijas:
 Carolina Luisa (1738-1782)
 Ernestina Federica Augusta (1739-1746)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Section 2, H–N, part 21, Johann (Infant von Castilien) – Johann-Boniten, p. 189
 Maximilian V. Sattler: Lehrbuch der bayerischen Geschichte, Lindauer, 1868, p. 412
 Carl Renatus Hausen: Abhandlungen und Materialien zum neuesten deutschen Staatsrechte und Reichsgeschichte, vol. 5, p. 160 ff

Casa de Wittelsbach
Condes palatinos
Duques de Alemania
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Hesse